The Informer, film muet américain de D. W. Griffith
 The Informer, film muet britannique d'Arthur Robison (1929)
 The Informer, film américano-britannique de Andrea Di Stefano (2019)
 Le Mouchard (en anglais The Informer), film américain de John Ford (1935)